

Niemcy 
 Poczdam (Potsdam) – miasto w Niemczech, stolica kraju związkowego Brandenburgia

Stany Zjednoczone 
Gminy:
 Potsdam (Potsdam Town) – gmina w stanie Nowy Jork, w hrabstwie St. Lawrence
 Potsdam (Potsdam Township) – gmina w stanie Dakota Północna, w hrabstwie Dickey
Miasta:
 Potsdam – miasto w stanie Nowy Jork, w hrabstwie St. Lawrence
Wsie:
 Potsdam – wieś w stanie Nowy Jork, w hrabstwie St. Lawrence
 Potsdam – wieś w stanie Ohio, w hrabstwie Miami

Inne 
 „Potsdam” – niemiecki trałowiec projektu 15